Эскюроль:

 Эскюроль — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье. 
 Эскюроль — кантон во Франции, находится в регионе Овернь, департамент Алье.